Die Formel-BMW-Deutschland-Saison 2007 war die sechste und letzte Saison der deutschen Formel-BMW-Meisterschaft. Sie begann am 5. Mai 2007 in Oschersleben und endete am 14. Oktober 2007 in Hockenheim. Jens Klingmann gewann den Meistertitel der Fahrer, sein Team Eifelland Racing die Meisterschaft der Teams.

Zum Ende der Saison schlossen sich die deutsche und die britische Formel-BMW-Serie zur europäischen Formel BMW zusammen.

Starterfeld 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das FB02-Chassis von Mygale und 140 PS starke Motoren von BMW.

Rennkalender 
Die Rennen fanden überwiegend im DTM-Rahmenprogramm statt, je einmal trat die Serie zusammen mit der Formel 1 bzw. der Tourenwagen-Weltmeisterschaft an.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden erstmals nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2007